Turóc (szlovákul Turiec) a Vág bal oldali mellékfolyója.
 Turóc-patak a Sajó jobb oldali mellékvize
 Turóci-medence (szlovákul Turčianska kotlina) hegyközi medence az Északnyugati-Kárpátokban, Szlovákiában.
 Turóc vármegye közigazgatási egység volt a Magyar Királyságban.